

Puchar Zdobywców Pucharów 1964-1999

Przypisy 

 Portal 90minut.pl

Puchar Zdobywców Pucharów
Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach